Fugger von Babenhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Maria Fugger von Babenhausen (1766–1821), Graf und Reichsfürst des Fürstentums Babenhausen
 Anton Fugger von Babenhausen (1800–1836), deutscher Adeliger und Reichsrat 
 Eleonora Fugger von Babenhausen (1864–1945), österreichische Fürstin und Salonnière

 Leopold Fugger von Babenhausen (1827–1885), deutscher Adeliger und Reichsrat
 Leopold Graf Fugger von Babenhausen (1893–1966), deutscher Generalmajor der Luftwaffe

Siehe auch:
 Fugger-Babenhausen, deutsches Adelsgeschlecht